Osoby o tym nazwisku:
 Ben Clucas – brytyjski kierowca wyścigowy
 Sam Clucas – angielski piłkarz